Snehvide er hovedpersonen i Brødrene Grimms eventyr af samme navn.

Snehvide kan også referere til:
 Snehvide (Disney) – hovedpersonen i Disneyfilmen Snehvide og de syv dværge fra 1937
 Snehvide (butikskæde) – en dansk butikskæde, som solgte hårde hvidevarer